Odder har flere betydninger:

 Odder (by) – en jysk by.
 Odder Sogn – et jysk sogn.
 Odder Kommune – en jysk kommune.
 Odder (dyr) – et rovdyr
 Odder (nordisk mytologi) – en dværg i nordisk mytologi.